De Vigne is een Belgische of Franse achternaam. 

Van een Gentse familie met die naam waren meerdere leden kunstschilder of beeldhouwer. Tot deze familie behoren:
 Ignace De Vigne (1767-1849), decoratieschilder
 Félix De Vigne (1806-1862), kunstschilder
 Elodie De Vigne, getrouwd met Jules Breton (1827-1906), kunstschilder
 Edmond De Vigne (1841-1918), architect
 Julius De Vigne (1844-1906), politicus 
 Edouard De Vigne (1808-1866), kunstschilder
 Pieter De Vigne (1812-1877), beeldhouwer
 Paul De Vigne (1843-1901), beeldhouwer
 Louise De Vigne (1844-1911), kunstschilder, getrouwd met Gérard van der Linden (1830-1911), beeldhouwer
 Emma De Vigne (1850-1898), kunstschilder
 Alexander De Vigne (1814-1869), musicus

Achternaam